Olofströms IF är en fotbollsklubb från Olofström i Blekinge. De spelar sina hemmamatcher på Lilla Holje. Laget spelar i vinröda tröjor, svarta byxor och svarta strumpor.

Klubben, som bildades 1919, har spelat sex säsonger i den näst högsta divisionen i fotboll. Första gången var mellan säsongen 1939/40 och 1943/44 och sedan var de även uppe säsongen 1946/47. Klubben har även spelat tjugo säsonger i den tredje högsta divisionen.

2016 lyckades laget ta sig upp ifrån division 5 till division 4 som de börjar spela i april.

Noter

Källor

Sportklubbar bildade 1919
Fotbollsklubbar i Sverige
Olofström